Festa — em inglês, party
 Partido político — em inglês, party

Ou ainda:
 Party (álbum) —  de Iggy Pop (1981)
 Party (canção de Beyoncé)
 Party (canção de Girls' Generation)
 Party (filme)  — de Manoel de Oliveira (1996)